«O» большое и «o» малое ( и ) — математические обозначения для сравнения асимптотического поведения (асимптотики) функций. Используются в различных разделах математики, но активнее всего — в математическом анализе, теории чисел и комбинаторике, а также в информатике и теории алгоритмов. Под асимптотикой понимается характер изменения функции при стремлении её аргумента к определённой точке.

, «о малое от » обозначает «бесконечно малое относительно », пренебрежимо малую величину при рассмотрении . Смысл термина «О большое» зависит от его области применения, но всегда  растёт не быстрее, чем  (точные определения приведены ниже).

В частности:
 фраза «сложность алгоритма есть » означает, что с увеличением параметра , характеризующего количество входной информации алгоритма, время работы алгоритма будет возрастать не быстрее, чем , умноженная на некоторую константу;
 фраза «функция  является „о“ малым от функции  в окрестности точки » означает, что с приближением  к   уменьшается быстрее, чем  (отношение  стремится к нулю).

Определения 
Пусть  и  — две функции, определённые в некоторой проколотой окрестности точки , причём в этой окрестности  не обращается в ноль. Говорят, что:
  является «O» большим от  при , если существует такая константа , что для всех  из некоторой окрестности точки  имеет место неравенство
 ;
  является «о» малым от  при , если для любого  найдется такая проколотая окрестность  точки , что для всех  имеет место неравенство
 

Иначе говоря, в первом случае отношение  в окрестности точки  (то есть ограничено сверху), а во втором оно стремится к нулю при .

Обозначение 
Обычно выражение « является  большим ( малым) от » записывается с помощью равенства  (соответственно, ).

Это обозначение очень удобно, но требует некоторой осторожности при использовании (а потому в наиболее элементарных учебниках его могут избегать). Дело в том, что это не равенство в обычном смысле, а несимметричное отношение.

В частности, можно писать
  (или ),
но выражения
  (или )
бессмысленны.

Другой пример: при  верно, что
 
но 
 .

При любом x верно
 ,
то есть бесконечно малая величина является ограниченной, но 
 

Вместо знака равенства методологически правильнее было бы употреблять знаки принадлежности и включения, понимая  и  как обозначения для множеств функций, то есть, используя запись в форме
 
или
 
вместо, соответственно,
 
и
 
Однако на практике такая запись встречается крайне редко, в основном, в простейших случаях.

При использовании данных обозначений должно быть явно оговорено (или очевидно из контекста), о каких окрестностях (одно- или двусторонних; содержащих целые, вещественные, комплексные или другие числа) и о каких допустимых множествах функций идет речь (поскольку такие же обозначения употребляются и применительно к функциям многих переменных, к функциям комплексной переменной, к матрицам и др.).

Другие подобные обозначения 
Для функций  и  при  используются следующие обозначения:

где  — проколотая окрестность точки .

Основные свойства

Транзитивность

Рефлексивность 
; 
;

Симметричность

Перестановочная симметрия

Другие 
 
 

 
 
 и, как следствия,

Асимптотические обозначения в уравнениях 
 Если в правой части уравнения находится только асимптотическое обозначение (например ), то знак равенства обозначает принадлежность множеству ().
 Если в уравнении асимптотические обозначения встречаются в другой ситуации, они рассматриваются как подставляемые взамен их некоторые функции. Например, при x → 0 формула  обозначает, что , где  — функция, о которой известно только то, что она принадлежит множеству . Предполагается, что таких функций в выражении столько, сколько раз встречаются в нём асимптотические обозначения. Например,      — содержит только одну функцию из класса .
 Если асимптотические обозначения встречаются в левой части уравнения, используют следующее правило:  какие бы мы функции ни выбрали (в соответствии с предыдущим правилом) взамен асимптотических обозначений в левой части уравнения, можно выбрать функции вместо асимптотических обозначений (в соответствии с предыдущим правилом) в правой части так, что уравнение будет правильным.  Например, запись  обозначает, что для любой функции , существует некоторая функция  такая, что выражение  — верно для всех .
 Несколько таких уравнений могут быть объединены в цепочки. Каждое из уравнений в таком случае следует интерпретировать в соответствии с предыдущим правилом.  Например: . Отметим, что такая интерпретация подразумевает выполнение соотношения .

Приведенная интерпретация подразумевает выполнение соотношения:

 , где A, B, C — выражения, которые могут содержать асимптотические обозначения.

Примеры использования 
   при .

  при  (следует из формулы Стирлинга)

  при .

 При  выполнено неравенство . Поэтому положим .
 Отметим, что нельзя положить , так как  и, следовательно, это значение при любой константе  больше .

 Функция  при  имеет степень роста .
 Чтобы это показать, надо положить  и . Можно, конечно, сказать, что  имеет порядок , но это более слабое утверждение, чем то, что .

 Докажем, что функция  при  не может иметь порядок .
 Предположим, что существуют константы  и  такие, что для всех  выполняется неравенство .
 Тогда  для всех . Но  принимает любое, как угодно большое, значение при достаточно большом , поэтому не существует такой константы , которая могла бы мажорировать  для всех  больших некоторого .

 .
 Для проверки достаточно положить . Тогда  для .

История 
Обозначение «„O“ большое» введено немецким математиком Паулем Бахманом во втором томе его книги «Analytische Zahlentheorie» (Аналитическая теория чисел), вышедшем в 1894 году. Обозначение «„о“ малое» впервые использовано другим немецким математиком, Эдмундом Ландау в 1909 году; с работами последнего связана и популяризация обоих обозначений, в связи с чем их также называют символами Ландау. Обозначение пошло от немецкого слова «Ordnung» (порядок).

См. также 
 Бесконечно малая и бесконечно большая

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

О большое и о малое
О большое и о малое
Анализ алгоритмов